Risbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Risbjerg (Brande Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Brande Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Risbjerg (Fåborg Sogn) – et areal i Fåborg Sogn, Varde Kommune
 Risbjerg (Gunderup Sogn) – et areal i Gunderup Sogn, Aalborg Kommune
 Risbjerg (Næsbjerg Sogn) – et areal i Næsbjerg Sogn, Varde Kommune
 Risbjerg (Reerslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Reerslev Sogn, Kalundborg Kommune
 Risbjerg (Risbjerg Sogn) – et sogn i Risbjerg Sogn, Hvidovre Kommune
 Risbjerg (Venø Sogn) – et areal i Venø Sogn, Struer Kommune